Панченко, Алексей Васильевич (1925—2005) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Панченко, Алексей Яковлевич (1907—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.